Lexx — научно-фантастический сериал.
 Lexx — вокалист группы «Мастер».